Ivanova este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Rimma Ivanova (1894–1915), asistentă rusă.
 Lili Ivanova (n. 1939), cântăreață bulgară.

Vezi și
 Ivanov
 Ivanovici

Nume de familie slave